Сце́на:

 Сцена — часть театра, подмостки, место основного театрального или другого публичного действа.
 Сцена — минимальная законченная часть действия спектакля или фильма.
 Сцена — среда визуализации объекта в программах 3D-рендеринга.
 Сцена — сообщество релизных групп, объединённых одной темой (mp3 с музыкой определённого жанра, XviD или warez).
 Сцена — одноимённый сериал о деятельности вымышленной релиз-группы CPX, впоследствии ребрендированной в DUST.
 Сцена (журнал, 1906) — ежемесячный журнал на латышском языке, Рига, 1906-07
 Сцена (газета, 1907) — ежедневная газета (программы и либретто спектаклей, концертов), П., 1907-09
 Сцена (журнал, 1909) — еженедельный журнал на эстонском языке, Ревель, 1909-11
 Сцена (газета, 1912) — газета театра, искусства, литературы и спорта, Одесса, 1912
 Сцена (сборник) — русский драматический сборник; издание театральной библиотеки С. Ф. Рассохина
 Сцена (приложение) — еженедельное издание 1884-86 годов, приложение к журналу «Радуга», печатавшее пьесы и театральные повести

Музыка 
 «Сцена» — песня Игоря Талькова (1988/1989).

См. также 
 Демосцена — субкультура и направление компьютерного искусства.